The Road to Ruin pode referir-se a:

Road to Ruin, álbum de Ramones
The Road to Ruin (1928), com Helen Foster
The Road to Ruin (1934), filme com Helen Foster, refilmagem da obra de 1928

Desambiguação